

Ньюарк-Веллі — місто, штат Нью-Йорк
 Ньюарк-Веллі — селище, штат Нью-Йорк